El nombre de Iglesia de San Julián y Santa Basilisa puede referirse a distintos templos católicos dedicados a los mártires Julián y Basilisa de Antince:

La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Isla, Cantabria, España;
La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Salamanca, España;
La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Rebolledo de la Torre, Burgos, España;
La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Torrejón del Rey, España.
El monasterio de San Julián y Santa Basilisa de Ruiforco. Monasterio desaparecido situado en las cercanías del municipio de Ruiforco de Torío, en la provincia de León, en España.
La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Valladolid, España;